SGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sierra Grande (Argentina)